Valsequillo puede designar:

España 
 Valsequillo de Gran Canaria, municipio de Gran Canaria.
 Valsequillo (Córdoba), municipio de la provincia de Córdoba.
 Estación de Valsequillo, estación de tren del municipio homónimo cordobés.

México 
 Valsequillo, localidad del municipio de Papantla.
 Cuenca del Valsequillo, región natural del estado de Puebla.
 Presa de Valsequillo o Presa Manuel Ávila Camacho, embalse  del estado de Puebla.
 Dren de Valsequillo, canal de riego de Puebla.

Otros 
 Batalla de Valsequillo, batalla de la Guerra Civil Española de 1939.